Better Than Raw е осми студиен албум на германската пауър метъл група Helloween. Записан е в Chateau du Pape и Crazy Cat Studios, Хамбург, Германия, както и в Mi Sueño Studio, Тенерифе, Испания. Продуциран и миксиран от Томи Хансен. Мастериран е от Иън Купър в Лондон.

Състав 
 Анди Дерис – вокали
 Михаел Вайкат – китара
 Роланд Грапов – китара
 Маркус Гроскопф – бас китара
 Ули Куш – барабани

Гост-музиканти 
 Йорн Елърбрук – клавиши
 Томи Хансен – клавиши
 Юта Вайнхолд, Ралф Морър, Кристина Хане – бек вокали

Песни

Бележки 

Албуми на Хелоуин
Музикални албуми от 1998 година